Als Museo del Risorgimento werden verschiedene Museen in Italien bezeichnet, die den Risorgimento und die Italienischen Unabhängigkeitskriege behandeln:

Museo del Risorgimento (Castelfidardo) in Castelfidardo
Museo del Risorgimento (Genua) in Genua
Museo del Risorgimento (Macerata) in Macerata
Museo del Risorgimento (Mailand) im Palazzo Moriggia in Mailand
Museo del Risorgimento (Palermo) in Palermo
Museo del Risorgimento (Rom) in Rom
Museo del Risorgimento (Triest) in Triest
Museo del Risorgimento (Turin) im Palazzo Carignano in Turin
Museo del Risorgimento e dell'Ottocento Veneziano in Venedig
Museo del Risorgimento e della Resistenza in Vicenza

Siehe auch:
 Liste der Museen in Italien